1963 wurde der Davis Cup zum 52. Mal ausgetragen. Das Finale fand vom 26. bis 28. Dezember am Memorial Drive Tennis Centre in Adelaide (Australien) statt. Australien war als Titelverteidiger sicher im Finale, als Herausforderer setzten sich die Vereinigten Staaten durch. Hier konnte der Herausforderer die bereits seit vier Jahren unbesiegten Australier bezwingen.

Nordamerikagruppe

Teilnehmer

Das Turnier

Finale

Asiengruppe

Teilnehmer

Das Turnier

Finale

Europagruppe

Teilnehmer

Das Turnier

Finale

Interkontinentale Spiele

Teilnehmer

Spielplan

Halbfinale

Finale

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Website des Davis-Cups

1963
Tennisturnier 1963